50-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2005 Ballon d'Or)»
28 ноября 2005 года

Золотой мяч: 
 Роналдиньо

(первый раз)

< 49-я Церемонии вручения 51-я >
Золотой мяч 2005 года (фр. 2005 Ballon d'Or) — 50-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 24 октября 2005 года, церемония прошла 28 ноября 2005 года. Обладателем награды стал бразильский нападающий «Барселоны» Роналдиньо. Он стал третьим бразильцем (после Роналдо в 1997 и 2002 и Ривалдо в 1999 годах) и пятым игроком «Барселоны» (после Луиса Суареса в 1960, Йохана Кройфа в 1973 и 1974, Христо Стоичкова в 1994 и Ривалдо в 1999 годах) - обладателем данной награды.

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 26 игроков, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 2005 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 2005 году